Cinéma et télévision
 The Scarecrow est un court-métrage britannique réalisé par Cecil Birch en 1916.
 The Scarecrow est le titre original du film américain L'Épouvantail, réalisé par Edward F. Cline et Buster Keaton en 1920.
 The Scarecrow est un téléfilm américain réalisé par Boris Sagal en 1972.
 The Scarecrow est le titre original du film néo-zélandais L'Épouvantail de mort, réalisé par Sam Pillsbury en 1982.
 The Scarecrow est un film américain réalisé par Brian Nissen et Richard Rich en 2000.

Musique
 The Scarecrow est une chanson du groupe Pink Floyd sortie en 1967.
  est un album du groupe Avantasia sorti en 2008.

Voir aussi